Carica papaya – pianta della famiglia delle Caricaceae
 Papaya – colore
 Papaya – album di Cristiano Malgioglio del 2008

Altri progetti